Залив Креста — часть Анадырского залива Берингова моря.
 Залив Креста — региональный аэропорт, расположен в 3 км от посёлка Эгвекинот в Иультинском районе Чукотского автономного округа.